Alassane N’Diaye ist der Name folgender Personen:

* Alassane N’Diaye (Fußballspieler, 1990) (* 1990), französisch Fußballspieler
 Alassane N’Diaye (Fußballspieler, 1991) (* 1991), französisch-senegalesischer Fußballspieler